Улица Айтеке би (каз. Әйтеке Би көшесі; до 1918 — Балхашская, до 1991 — Октябрьская) — улица в городе Алма-Ата, находится в Медеуском и Алмалинском районах города.

Проходит между улицами Гоголя и Казыбек би с востока на запад от левого берега реки Малая Алматинка до улицы Айтиева.

История 
Является одной из старейших улиц города, получила свое первоначальное название в 1879 г.

После распада СССР переименована в честь бия Младшего жуза Айтеке би (1644—1700).

Структура улицы 
 Начинается от левого берега реки Малая Алматинка, пересекает улицы Барибаева, Каирбекова, Абдуллиных, и прерывается на улице Калдаякова
 Вновь возобновляется от улицы Тулебаева, пересекает проспект Назарбаева, улицу Панфилова, проспект Абылай хана, улицу Желтоксан, Наурызбай Батыра, проспект Сейфуллина, улицу Масанчи, прерывается на Байтурсынова
 Вновь начинается на Досмухамедов, прерывается на Шарипова
 Вновь возобновляется на улице Шагабутдинова, пересекает улицу Муратбаева, Кожамкулова, реку Есентай (Мост пешеходный), Муканова, Жумалиева, Байзакова, Чокина, Исаева, Нурмакова, и заканчивается на улице Айтиева

Здания и учреждения 
Вдоль и рядом улицей Айтеке би расположены:
 Площадь Астаны;

Улицы Алма-Аты